Maurice Estève – pittore francese
 Patrick Estève – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Vincent Estève – ex calciatore francese